Klondike puede referirse a:

 Klondike, una región del territorio del Yukón en el noroeste de Canadá.
 Fiebre del oro de Klondike, algunas veces denominada la fiebre del oro del Yukón o la fiebre del oro de Alaska, fue un frenesí de inmigración por fiebre del oro en pos de prospecciones auríferas a lo largo del río Klondike, cerca de Dawson City, Yukón, Canadá.
 Klondike (miniserie), miniserie de tres partes protagonizada por Richard Madden, Abbie Cornish, Sam Shepard y Tim Roth.